Чемпионат Люксембурга по футболу 1953/1954 — 40-й сезон чемпионата Люксембурга по футболу.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Статистика на сайте RSSSF

1954/1955
Люксембург
Люксембург
1953 год в Люксембурге
Спорт в Люксембурге в 1954 году